Сокращение ДМ или дм может относиться к следующим понятиям:

 Дециметр — единица измерения.
 ДМ — член семейства разгонных блоков, работающих на жидком топливе, предназначенных для выведения космических аппаратов на орбиту.
 ДМ — общее название типа прямоточных ускорителей, разработанных под руководством И. А. Меркулова.

См. также 
 DM